

Patronyme 

 Christine Maugüé (1963-), haut fonctionnaire française
 Jean Maugüé (1904-1990), philosophe français
 Jules-Marie Laure Maugüé (1869-1953), compositeur français

Homonymie de patronyme
Patronyme français